BRZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Borotou (Costa d'Avorio)
 BRZ – codice vettore ICAO di Samara Airlines
 brz – codice ISO 639-3 della lingua bilbil